La Chercheuse d'esprit peut désigner :
 La Chercheuse d'esprit, un opéra-comique de Charles-Simon Favart, datant de 1741 ;
 La Chercheuse d'esprit (1864) d'Edmond Audran.